Das Abierto Mexicano de Raquetas 2013 fand vom 17. bis 22. September 2013 in Toluca de Lerdo in Mexiko statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 70.

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel besiegte er den an Position zwei gesetzten Ägypter Mohamed Elshorbagy mit 7:11, 11:8, 3:11, 11:6 und 11:6.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
2013